Трамбле́ () — фамилия французского происхождения. В настоящее время распространена в Квебеке, где все её носители происходят от общего предка. Во Франции встречается реже как фамилия, чаще как топоним. Устаревшая форма написания фамилии на русском языке — Трамблей, Тремблей.

Известные носители:
 Трамбле, Абраам (1710—1784) — швейцарский натуралист, один из первых экспериментальных зоологов.
 Трамбле, Джейкоб (род. 2006) — канадский актёр.
 Трамбле, Жан-Клод (1939—1994) — канадский хоккеист.
 Трамбле, Жеральд (род. 1942) — квебекский политический деятель.
 
 Трамбле, Марио (род. 1956) — канадский хоккеист и тренер, пятикратный обладатель Кубка Стэнли.
 Трамбле, Мишель (род. 1942) — канадский драматург и прозаик.
 Трамбле, Родриг (род. 1939) — канадский экономист.
 Трамбле, Франсуа-Луи (род. 1980) — канадский конькобежец.